Баєва — жіноча форма російського прізвища Баєв.
 Баєва Віра Михайлівна (1936) — радянська і російська оперна співачка (сопрано). Народна артистка СРСР (1986).
 Баєва Олена Вікторівна (1955) — доктор біологічних наук, професор. Директор Україно-російського інституту менеджменту і бізнесу при МАУП.

Див. також 
 Баєва Ливада — село в Габровській області Болгарії.

Прізвища